St. Clair puede referirse a:

Lugares 
Accidentes geográficos
 Río St. Clair, un río en América del Norte
 St Clair (lago), un lago australiano de agua dulce situado en las Tierras Altas Centrales de Tasmania.

Localidades

 St. Clair (Minnesota), ciudad en el condado de Blue Earth, estado estadounidense de Minnesota.
 St. Clair (Míchigan), ciudad en el condado de St. Clair, estado estadounidense de Míchigan.
 St. Clair (Misuri), ciudad en el condado de Franklin, estado estadounidense de Misuri. 
 St. Clair (Pensilvania), borough en el condado de Schuylkill, estado estadounidense de Pensilvania.

Divisiones administrativas
 Condado de St. Clair , el nombre de 4 condados de Estados Unidos.
 Municipio de St. Clair , el nombre de al menos 7 municipios de Estados Unidos.

Personas 
 Taylor St. Clair, actriz porno estadounidense.

Otros 
 St. Clair Shores, ciudad en el condado de Macomb en el estado estadounidense de Míchigan.
 Upper St. Clair, lugar designado por el censo en el condado de Allegheny, estado estadounidense de Pensilvania.
 Parque nacional Cradle Mountain-Lake St. Clair, Australia.